|}

Ehemalige Baudenkmäler 

|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Hörstel

Weblinks 

 Startseite der Online-Datenbank der Denkmäler im Kreis Steinfurt im Webauftritt der Kreisverwaltung

Horstel
!